"Swing da Cor" é uma canção gravada pela cantora brasileira Daniela Mercury, para seu primeiro álbum de estúdio autointitulado. A canção foi escrita por Luciano Gomes, conta com a participação especial do Olodum, foi lançada como o primeiro single do álbum em 1991, e fez enorme sucesso em todo o Brasil.

Formatos e faixas 
CD single holandês
 "Swing da Cor" - 3:35
 "Swing da Cor" (Extended Mix) - 5:52
 "Swing da Cor" (Club Mix) - 5:01

CD single francês
 "Swing da Cor" - 3:35
 "Swing da Cor" (Extended Mix) - 5:52

Canções gravadas por Daniela Mercury
Singles de 1991